Барлі () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма
 Барлі () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале
 Катаріна Барлі — німецько-британська юристка і політична діячка.
 Саймон Барлі (близько 1336—1388) — англійський лицар, фаворит короля Річарда II, кавалер ордена Підв'язки.